Muzeul Minovici poate fi:

 Muzeul de Artă Populară Prof. Dr. Nicolae Minovici
 Muzeul de Artă Veche Apuseană Ing. Dumitru Minovici